De Vijf Koppen (rondeel), een vestingwerk in Maastricht
 De Vijf Koppen (watermolen), een watermolen in Maastricht